Бернгард Салін (1861—1931) — шведський археолог та історик культури.
 Салін Валентин Іванович (* 1929) — український волейболіст та волейбольний тренер, майстер спорту СРСР.
 Мона Салін (1957) — шведський політик, лідер Соціал-демократичної партії Швеції у 2007—2011 роках.
 Салін Мінайдар Салімович (1904—1983) — депутат ВР СРСР 2 й 3 скликань.
 Сасу Салін (* 1991) — фінський професійний баскетболіст.

Салін — округ (графство) у штаті Арканзас.
 Салін — округ (графство) у штаті Іллінойс.
 Салін — округ (графство) у штаті Канзас.
 Салін — округ (графство) у штаті Міссурі.
 Салін — округ (графство) у штаті Небраска.
 Салін — річка в північній частині штату Канзас.

Мізере-Салін — муніципалітет у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Розьєр-о-Салін — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.